Miejscowości w USA:
 Walnut Creek – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
 Walnut Creek – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Walnut Creek – wieś w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
 Walnut Creek – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes

Gminy w USA:
 Walnut Creek (ang. Walnut Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Walnut Creek (ang. Walnut Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Walnut Creek (ang. Walnut Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes